Tumen kan syfta på:
Tumenfloden – en flod i nordöstra Asien
Tumen, Yanbian – en stad på häradsnivå som är i belägen i Yanbian, KIna
Tumen (enhet) – en turkisk och mongolisk militär enhet av 10 000 personer

WP:Projekt Kina
WP:Projekt Korea